Cozmești kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Cozmești (Iași)
 Cozmești (Vaslui)